

Pessoas
Boyd Tinsley
Jamaal Tinsley
John Tinsley Oden

Outros
3087 Beatrice Tinsley

Desambiguações de sobrenomes